Naselje u Hrvatskoj:
 Vranić, naselje u sastavu općine Brestovac

Naselje u Srbiji:
 Vranić (Barajevo, Srbija), naselje u sastavu općine Barajevo

Naselje u BiH:
 Vranić (Kotor Varoš, BiH), naselje u sastavu općine Kotor Varoš

Naselje na Kosovu:
 Vranić (Đakovica, Kosovo), naselje u sastavu općine Đakovica
 Vranić (Suva Reka, Kosovo), naselje u sastavu općine Suva Reka